Claude Filion (1945-2004), avocat, homme politique et juge québécois ;
 Élizabeth Filion (1971-), romancière québécoise ; 
 Gérard Filion (1909-2005), journaliste et administrateur québécois ;
 Hervé Filion (1940-2017), driver et entraîneur canadien de course à chevaux de type Trot attelé ;
 Louise Filion (1945-), enseignant québécois ;
 Louis Jacques Filion (1945-), pédagogue et chercheur québécois en entreprenariat ;
 Maurice Filion (1932-2017), ancien entraîneur et directeur-gérant de hockey sur glace ;
 Nicole Filion (1946-), romancière québécoise ;
 Olivier Filion (1982-), joueur de hockey québécois ; 
 Philéas Filion (1868-1938), treizième recteur de l’Université Laval ;
 Roseline Filion (1987-), plongeuse québécoise ; 
 Stéphanie Filion (1975-), écrivaine québécoise.

Voir aussi 

 Trophée Maurice-Filion, remis annuellement au meilleur directeur général de la ligue de hockey junior majeur du Québec

Patronyme québécois